Французское общество зоологов, или Зоологическое общество Франции () — научное общество зоологов, а также гистологов, физиологов и других специалистов Франции, исследующих животных и популяризующих сведения о них.

История 
Зоологическое общество Франции было основано в 1876 году. Инициатором создания общества стал французский натуралист и охотник Aimé Bouvier (???-1919). Первая учредительная встреча членов-основателей состоялась 8 июня 1876 года. Она проходила под председательством Жюля Виана (Jules Vian, 1815—1904); также в ней участвовали Félix Pierre Jousseaume (1835—1921), Louis Bureau (1847—1936), Эжен Симон (1848—1924), Рафаэль Бланшар (1857—1919) и Фернан Латаст (1847—1934). Первым президентом общества был избран Жюль Виан.

Число членов общества менялось с годами: 161 в 1878 году, 270 в 1889 и 367 в 1897 году.

Пять из его членов были удостоены Нобелевской премии: Альфонс Лаверан (1845—1922), Андре Львов (1902—1994), Илья Мечников (1845—1916), Томас Морган (1866—1945) и Шарль Рише (1850—1935).

Издания общества 
 Bulletin de la Société Zoologique de France

Президенты 

 1876 : Jules Vian (1815—1904)
 1877 : Jules Vian (1815—1904)
 1878 : Félix Pierre Jousseaume (1835—1921)
 1879 : Edmond Perrier (1844—1921)
 1880 : Jules Vian (1815—1904)
 1881 : Фернан Латаст (1847—1934)
 1882 : Эжен Симон (1848—1924)
 1883 : Jules Künckel d'Herculais (1843—1918)
 1884 : Maurice Chaper (1834—1896)
 1885 : Pierre Mégnin (1828—1905)
 1886 : Поль Анри Фишер (1835—1893)
 1887 : Adrien Certes (1835—1903)
 1888 : Jules Jullien (1842—1897)
 1889 : Gustave Cotteau (1818—1894)
 1890 : Жюль де Герн (1855—1931)
 1891 : Alcide Louis-Joseph Railliet (1852—1930)
 1892 : Philippe Dautzenberg (1849—1935)
 1893 : Эмиль Устале (1844—1905)
 1894 : Lionel Faurot (1853—1934)
 1895 : Léon Vaillant (1834—1914)
 1896 : Louis Eugène Bouvier (1856—1944)
 1897 : Romain Moniez (1852—1936)
 1898 : Henri Filhol (1843—1902)
 1899 : Charles Janet (1849—1931)
 1900 : Yves Delage (1854—1920)
 1901 : Эдуард Луи Труэссар (1842—1927)
 1902 : Arthur René Jean Baptiste Bavay (1840?-1923)
 1903 : Jules Richard (1863—1945)
 1904 : Edgard Hérouard (1858—1932)
 1905 : Louis Joubin (1861—1935)
 1906 : François-Xavier Raspail (1840—1926)
 1907 : Georges Pruvot (1852—1924)
 1908 : Paul Marchal (1862—1942)
 1909 : Шарль Аллюо (1861—1949)
 1910 : François-Henri Coutière (1869—1952)
 1911 : Jean Baptiste François René Koehler (1860—1931)
 1912 : Adrien Dollfus (1858—1921)
 1913 : Louis Roule (1861—1942)
 1914 : Raphaël Blanchard (1857—1919)
 1915 : Maurice Caullery (1868—1958)
 1916 : Adrien Lucet (1852—1916)
 1917 : Жак Пеллегрен (1873—1944)
 1918 : Édouard Chevreux (1846—1931)
 1919 : Armand Lucien Clément (1848—1920)
 1920 : Émile Topsent (1862—1951)
 1921 : Étienne Rabaud (1868—1956)
 1922 : Émile Brumpt (1877—1951)
1926: Феликс Мениль (1868-1938)
 1927 : Raoul Anthony (1874-1941)
 1928 : Édouard Chatton (1883-1947)
 1929 : Louis Fage (1883-1964)
 1930 : Alphonse Malaquin (1868-1949)
 1931 : Lucien Chopard (1885-1971)
 1932 : François Picard (1879-1939)
 1933 : Armand Billard (1871-1942)
 1934 : Léonce Joleaud (1880-1938)
 1935 : René Legendre (1880-1954)
 1936 : Louis Mercier (1879-1954)
 1937 : Marie Phisalix (1861-1946)
 1938 : René Jeannel (1879-1965)
 1939 : Пьер-Поль Грассе (1895—1985)
 1940 : Robert-Philippe Dolfus (1887-1976)
 1941 : Emmanuel Fauré-Fremiet (1883-1971)
 1942 : Édouard Bourdelle (1876-1960)
 1943 : Jacques Millot (1897-1980)
 1944 : Marcel Prenant (1893-1983)
 1945 : Georges Lavier (1892-1968)
 1946 : Henri Piéron (1881-1964)
 1958 : Этьен Вольф (1904—1996)

 2009 : M. J.-L. d'Hondt

Награды общества 
 Prix Gadeau de Kerville de la Société zoologique de France — научная награда за достижения в области зоологии, по всем группам животных, кроме членистоногих (вместе с премией в 20 000 фр.; в последнее время вручается раз в 3 года), названа в честь Почётного президента общества Henri Gadeau de Kerville, который около 60 лет был его членом.

См. также 
 Зоологическое общество Лондона

Примечания

Литература 
 Robert Fox (1976). La Société zoologique de France. Ses origines et ses premières années, Bulletin de la Société Zoologique de France, 101 (5) : 799—812.
 Jean-Loup d’Hondt (1990). Histoire de la Société zoologique de France. Son évolution et son rôle dans le développement de la zoologie, Revue française d’aquariologie, 16 (3) : 65-100. 
 Jean Gouillard (2004). Histoire des entomologistes français, 1750—1950. Édition entièrement revue et augmentée, Boubée (Paris) : 287 p.
 François Pellegrin (1954). Un siècle de Société de botanique de France, Bulletin de la Société de botanique de France, Supplément au n° 101 : 17-46.
 Pierre-Paul Grassé (1976). Un demi-siècle de zoologie française, Bulletin de la Société Zoologique de France, 101 (5) : 781—797.

Ссылки 
 Official Site 

Организации, основанные в 1876 году
Зоологические организации
Биологические общества
Научные общества Франции